G6, G-6:
 G6 — южноафриканская 155-мм самоходно-артиллерийская установка.
 G6 — прежнее название международного клуба G7 («Большая семёрка») до вступления Канады.
  — неформальный международный клуб, объединяющий министров внутренних дел шести стран-членов Европейского Союза с наибольшей численностью населения (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Польша).
 G6 — 6-я группа периодической таблицы химических элементов.
  — серия рядных четырёхцилиндровых двигателей объёмом 2,6 литра для некоторых автомобилей японской компании Mazda (см., например, Mazda MPV).
  — автомагистраль Пекин — Лхаса (Китай).
 Pontiac G6 — автомобиль американской корпорации General Motors.
 «Like a G6» — сингл американской поп-группы Far East Movement (2010) и Big Baby Tape (2022)
 Мессершмитт Bf.109 G-6 — самая массовая модификация германского истребителя Ме-109 (1943).